La Gerbe, journal collaborationniste français paraissant de 1940 à 1944.
 La Gerbe de Moselle, journal des vrais intérêts populaires, journal français paraissant sous la Monarchie de Juillet en Moselle.  
 La Gerbe du Maine, organe du Sillon du Maine, journal français paraissant le 10 de chaque mois à partir de 1904.
 La Gerbe, ONG chrétienne française.

Voir aussi